En équitation, un éperon est un instrument en métal de la forme d'un U avec une tige et une lanière, qui se fixe à la botte.
 Un diplômé fédéral, avant d'être appelé "galop" il existe l'éperon de bronze, d'argent et de vermeil.
 En architecture, l’éperon est une fortification en angle saillant, qu’on élève, ou au milieu des courtines, ou au-devant des portes, pour les défendre.
 En marine, l’éperon (latin: rostrum) était une pièce d'un bâtiment de guerre destinée à briser les flancs des navires ennemis comme le bélier sur un mur ou à lui couper ses rames lors d’un assaut. Le bateau équipé de cet éperon, également appelé rostre, par sa ressemblance avec le nez humain, prenait un maximum de vitesse et rentrait les rames du côté des rames à couper et, brisant les avirons adverses, réduisait le bateau à l’immobilité.
 En géologie, un éperon est une croupe formée par une avancée étroite de plateau entre deux vallées.
 En zoologie :
un éperon est une pointe sur la patte de l'insecte ;
un éperon est un ergot sur les pattes que portent certains oiseaux, notamment les gallinacés.
 En botanique : un éperon est une extension d'une fleur en forme de tube étroit.
 Un éperon est un terme de typographie. 
 Le  a lieu la bataille dite des Éperons d’or.
 L’ordre de l’Éperon, est un ordre institué en 1266 par le roi de Naples.
 L’ordre de l’Éperon de fer est devenu une organisation scoute ukrainienne.

Voir aussi
 Ergot

Liens externes